Eosialis dorisi  — ископаемый вид большекрылых насекомых из рода Eosialis семейства вислокрылки (Sialidae). Обнаружены в эоценовых янтарях Европы (Le Quesnoy, Parisian amber, Франция).
Вид был впервые описан в 2002 году французским палеоэнтомологом Андре Нелем  с соавторами (André Nel; Национальный музей естественной истории, Париж). 
Вместе с другими ископаемыми видами вислокрылок, такими как Dobbertinia reticulata, Protosialis casca, Indosialis beskonakensis, Proindosialis cantalensis, Sialis strausi, Sialis groehni, Sialis muratensis, Protosialis baltica, Protosialis herrlingi, Protosialis voigti являются одними из древнейших представителей Sialidae, что было показано в 2007 году американскими палеоэнтомологами Майклом Энджелом (Engel M.) и Дэвидом Гримальди (Grimaldi D. A.).

Примечания

Литература 
 Nel, A., J.-J. Menier, G. de Ploeg, G. Hodebert, and L. Danvin. 2002. Eosialis, a new alderfly genus in French lowermost Eocene amber (Insecta, Megaloptera, Sialidae). Geobios 35(3):313—319.
 Wichard, W. 1997. Schlammfliegen aus Baltischen Bernstein (Megaloptera, Sialidae). Mitteilungen des Geologisch-Palaontologisches Institut der Universitat Hamburg 80:197—211.
 Whiting, M. F. 1994. Cladistic analysis of the alderflies of America north of Mexico (Megaloptera: Sialidae). Systematic Entomology 19(1):77—91.

Ссылки 
 Sialidae  на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Sialidae на сайте Biolib.cz  
 Oswald, J.D. (2007).  Protosialis casca на сайте. Neuropterida Species of the World. Version 2.0.. Retrieved 1 October 2010.

Вымершие большекрылые
Фоссилии, описанные в 2002 году
Насекомые эоцена
Инклюзы уазского янтаря
Ископаемая фауна Евразии